Ingrandes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Ingrandes (Indre) im Département Indre
Ingrandes (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire, seit 2016 mit dem Nachbarort vereinigt zu Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
Ingrandes (Vienne) im Département Vienne

mit Namenszusatz:
Ingrandes-de-Touraine im Département Indre-et-Loire